

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Żelisławice – wieś w woj. śląskim, w pow. będzińskim, w gminie Siewierz 
 Żelisławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Secemin

Inne 
 Żelisławice – stacja kolejowa